Fürstenau peut faire référence à :

Toponymes 

 Fürstenau, une commune suisse du canton des Grisons ;
 Fürstenau, une commune allemande de l'arrondissement d'Osnabrück en Basse-Saxe ;
 Fürstenau, ancien nom du village polonais de Książęca Wieś, dans la commune de Żmigród, dans la voïvodie de Basse-Silésie.

Personnes 

 Kaspar Fürstenau (1772-1819), flûtiste et compositeur allemand
 Anton Bernhard Fürstenau (1792-1852), flûtiste et compositeur allemand, fils du précédent
 Moritz Fürstenau (1824-1889), flûtiste et compositeur saxon

 Alfred d'Erbach-Fürstenau (1813-1874), homme politique hessois
 Alfred d'Erbach-Fürstenau (1905-1988), homme politique allemand